Hannu Turunen – ex calciatore finlandese
 Tarja Turunen – cantautrice finlandese
 Teemu Turunen – ex calciatore finlandese
 Tuomo Turunen – calciatore finlandese